Кампо Санта Аурора има више значења:

 Кампо Санта Аурора (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Кампо Санта Аурора, Санта Анхелика (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику